Jodocus Badius, Zuid-Nederlands drukker, uitgever, hoogleraar en humanist
Jodocus Hondius, Vlaams cartograaf
Alfred Jodocus Kwak, een fictieve eend, bedacht door Herman van Veen
Jodocus van Lodenstein, Nederlands predikant en dichter